Betül ist ein türkischer weiblicher Vorname arabischer Herkunft. Gemäß der Überlieferung von Abu Nu'aim war al-Batūl () der Beiname von Fatima. al-Batul war ferner der Beiname von Maryam.

Namensträgerinnen 

 Betül Demir (* 1980), türkische Popmusikerin
 Betül Durmaz (* 1968), türkisch-deutsche Lehrerin und Buchautorin
 Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (* 1989), türkische Schachspielerin
 Fatma Betül Sayan Kaya (* 1981), türkische Politikerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname